Mårtensby kan syfta på:

 Mårtensby, Sibbo kommun – en by i Sibbo kommun, Nyland, på finska Martinkylä 
 Mårtensby, Vanda stad – en by inom Vanda stad, på finska Martinkylä 
 Mårtensby, Esbo stad – en by i Esbo stad, på finska Martinkylä

Sibbo
Vanda
Esbo